Dowker peut faire référence à : 
 Yael Dowker (1919-2016), mathématicienne anglaise.
  (1965-), physicienne britannique.
 Clifford Hugh Dowker (1912–1982), mathématicien et topologue canadien.
 Notation de Dowker en théorie des nœuds, une liste de nombres codant une courbe plane fermée présentant des croisements.
  (1980-), écrivaine australienne.
  (1919–2004), joueur néo-zélandais de cricket.
  (1900–1986), clergyman canadien.

 Île Dowker, une île qui fait partie de l'archipel d'Hochelaga au Québec.
 , péninsule au Québec, Canada.